Runnymede ist der Name folgender geografischer Objekte:

im Vereinigten Königreich:
 Runnymede (Wiese), historischer Ort an der Themse in der Grafschaft Surrey, England
 Borough of Runnymede, Verwaltungsbezirk in der Grafschaft Surrey, England

in den Vereinigten Staaten:
 Runnymede (Florida) im Osceola County
 Runnymede (Kansas) im Harper County
 Runnemede (New Jersey) im Camden County